3 miejscowości w Polsce 
 Bogaczewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Elbląg 
 Bogaczewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko 
 Bogaczewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg
1 ciek w Polsce
 Bogaczewo – struga, dopływ Narii

Przypisy